Sant'Agnese può riferirsi a:

Geografia 
 Sant'Agnese, frazione del comune italiano di Castellina in Chianti in Toscana
 Sant'Agnese, comune francese del dipartimento delle Alpi Marittime

Ricorrenze 
 Festa di Sant'Agnese e delle Malelingue, ricorrenza folcloristica che si celebra all'Aquila annualmente il 21 gennaio

Santi 
 Sant'Agnese (III secolo)
 Sant'Agnese da Montepulciano
 Sant'Agnese di Poitiers
 Sant'Agnese da Bagno di Romagna
 Sant'Agnese di Verona
 Sant'Agnese d'Assisi
 Sant'Agnese di Boemia
 Sant'Agnese di Baviera
 Sant'Agnese Le Thi Thanh
 Sant'Agnese Cao Kuiying

Pagine correlate 

 Agnese (disambigua)
 Chiesa di Sant'Agnese